

Cinema 
 Aftermath – film muto del 1914 (il nome del regista non viene riportato)
 Lotta per la vita (Aftermath: A Test of Love) – film del 1991 diretto da Glenn Jordan
 Aftermath – cortometraggio del 1994 diretto da Nacho Cerdà
 Aftermath – film del 2001 diretto da Lorraine Senna
 Aftermath – film del 2002 diretto da Douglas Jackson
 Aftermath – film del 2013 diretto da Thomas Farone
 Aftermath – film del 2014 diretto da Péter Engert
 Aftermath - La vendetta (Aftermath) – film del 2017 diretto da Elliott Lester
 La conseguenza (The Aftermath) – film del 2019 diretto da James Kent

Letteratura 
 Il camaleonte (Aftermath) – romanzo di Peter Robinson del 2002, della serie dell'ispettore Alan Banks

Musica 
 Aftermath – album dei The Rolling Stones del 1966
 Aftermath – singolo di Tricky del 1995, dall'album Maxinquaye
 The Aftermath – canzone Iron Maiden dall'album The X Factor – 1995
 Aftermath – compilation del 1999
 Aftermath – album di Aes Dana del 2003
 Aftermath – singolo degli R.E.M. del 2004
 Aftermath – singolo dei The Orb del 2004, dall'album Bicycles & Tricycles
 Aftermath – singolo di Pryda del 2005
 Aftermath – singolo di Adam Lambert del 2011
 Aftermath – album degli Hillsong United del 2011
 Aftermath – album degli Axenstar del 2013
 Aftermath – album di Amy Lee del 2014
 Aftermath – singolo di Quintino e Sandro Silva del 2015
 Aftermath – singolo dei Muse del 2016
 Aftermath – singolo di Devin Townsend del 2021
 Aftermath – album dei Belmont del 2022
 Aftermath Entertainment – etichetta discografica statunitense

Televisione 
 Aftermath – serie televisiva del 2016

Altro 
 Aftermath – gioco da tavolo del 1981